Ка́рлос Хавье́р Аку́нья (; 23 июня 1988) — парагвайский футболист, нападающий испанского клуба «Альбасете».

Биография

Клубная карьера 
Хавьер Акунья является воспитанником парагвайского клуба «22 сентября», в 2002 году стал игроком «Олимпии».

Через два года парагваец перешёл в испанский «Кадис» в котором играл с 2006 по 2008 год. В 2008 году выступал фарм-клубом мадридского «Реала». В 2010 году перешел на правах аренды в «Рекреативо».

Через год отправился в аренду в команду сегунды «Жирона», в составе которой провёл 2 года, выступив в 55 матчах и забив 22 гола. В 2013 году заключил контракт с английским клубом «Уотфорд» на 3 года, а зимой на правах аренды перешёл в команду высшей лиги Испании «Осасуна».

Карьера в сборной 
В 2004 году вызывался в сборную Парагвая до 17 лет, которой помог выиграть Чемпионат U-16 Южной Америки.
Через 3 года вновь был вызван в сборную, на этот раз в сборную до 20 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на sports.ru
 Профиль на Sportbox

Футболисты Парагвая
Футболисты Испании
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Ратбури»
Игроки ФК «Альбасете»